Goog (Rijnland), voormalige waterloop bij Oude Wetering
Goog (rivier), voormalig riviertje bij Muiderberg